Coeluridae é um grupo historicamente não natural de dinossauros terópodes geralmente pequenos do final do Período Jurássico. Por muitos anos, qualquer pequeno terópode jurássico ou cretáceo que não pertencia a uma das famílias mais especializadas reconhecidas na época foi classificado com os coelurídeos, criando um conjunto confuso de terópodes "coelurídeos" que não estavam intimamente relacionados. Embora tenham sido tradicionalmente incluídos nesta família, não há evidências de que qualquer um desses celurossauros primitivos forme um grupo natural com Coelurus, o homônimo de Coeluridae, com exclusão de outros grupos tradicionais de celurossauros.

Classificação
Antes do uso das análises filogenéticas, Coeluridae e Coelurosauria eram lixeiras taxonômicas usadas para pequenos terópodes que não pertenciam a outros grupos; assim, eles acumularam muitos gêneros duvidosos. Ainda na década de 1980, livros populares reconheciam mais de uma dúzia de "coelurídeos", incluindo formas tão díspares como o noasaurídeo Laevisuchus e o oviraptorosauriano Microvenator, e os consideravam descendentes dos coelofisídeos. Uma lixeira Coeluridae permaneceu no início da década de 1990 em algumas fontes (e aparece em pelo menos uma fonte de 2006) mas desde então só foi reconhecida em uma forma muito reduzida.

Em 2003, O.W.M. Rauhut, usando uma análise cladística, encontrou Coeluridae para incluir Coelurus (Jurássico Superior, América do Norte), Compsognathus (Jurássico Superior, Europa), Sinosauropteryx (Cretáceo Inferior, Ásia) e uma forma semelhante a Compsognathus sem nome (Cretáceo Inferior, América do Sul; este dinossauro já foi colocado no novo gênero Mirischia). Rauhut considerou os coelurídeos como um grupo monofilético de celurossauros basais, caracterizados por reversões evolutivas em alguns aspectos das vértebras para a condição de terópodes mais primitiva. No entanto, ele e outros autores não encontraram este resultado. Phil Senter propôs em 2007 que Coelurus e Tanycolagreus eram os únicos coelurídeos, e na verdade eram tiranossauróides.

Coeluridae recebeu uma definição filogenética formal em 2015, quando foi definida como todas as espécies mais intimamente relacionadas a Coelurus fragilis do que a Proceratosaurus bradleyi, Tyrannosaurus rex, Allosaurus fragilis, Compsognathus longipes, Ornithomimus edmontonicus ou Deinonychus antirrhopus'''' por Hendrickx, Hartman e Mateus. Ainda não está claro se esse grupo contém ou não qualquer espécie além do próprio Coelurus e, embora Tanycolagreus seja frequentemente incluído, o suporte para essa relação tem sido fraco na maioria dos estudos que o recuperaram.

Abaixo está um cladograma colocando Coelurus'' em Coelurosauria por Cau et al. em 2015.

Ligações externas 
 

Tyrannosauroidea
Famílias de dinossauros